Der Burgstall Schneckenbichl bezeichnet eine abgegangene hochmittelalterliche Höhenburg in Gipfellage auf  im Flurbereich „Schneckenbichl“ nördlich gegenüber dem Burgstall Schlossberg und westlich der ehemaligen Burg Peiting, etwa 800 Meter südöstlich der Kirche von Schongau im Landkreis Weilheim-Schongau in Bayern.

Von der ehemaligen Burganlage ist nichts erhalten, die Stelle ist heute als Bodendenkmal D-1-8131-0065 „Burgstall des hohen und späten Mittelalters ("Schneckenbichl") sowie Höhensiedlung der Bronzezeit“ vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erfasst.

Literatur 
 Michael W. Weithmann: Inventar der Burgen Oberbayerns. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben vom Bezirk Oberbayern, München 1995, S. 318.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schneckenbichl, Burgstall
Schneckenbichl, Burgstall
Bodendenkmal in Schongau
Schneckenbichl